Adolf Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Adolf Fiedler (Geistlicher) (1859–1926), deutscher evangelischer Pfarrer
 Adolf Gottlieb Fiedler (1771–1850), sächsischer Industrieller